Prymusowa Wola – wieś w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Sławno
 Prymusowa Wola – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Sławno